Herscheid bezeichnet:

 Herscheid, Gemeinde im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Herscheid (Eslohe), Ortsteil der Gemeinde Eslohe im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Herscheid (Leichlingen), Ortschaft in Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischen Kreis
 Herscheid (Sellerich), Ortsteil der Gemeinde Sellerich im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Herscheid (Kreis Mettmann), im Jahr 904 als Herisceithe urkundlich erwähnter Ort mit heute unbekannter Lage im Raum Mettmann